O torneio de equipes mistas da  esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 foi um formato completamente novo de competição criado pela Federação Internacional de Esgrima (FIE). O evento foi realizado no dia 18 de agosto, no Centro Internacional de Convenções, em Singapura.

Medalhistas

Equipes
Os melhores esgrimistas em cada arma formaram equipes continentais apresentadas no quadro a seguir.

Resultados

Eventos da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010